Plaats in Indonesië
 Kaduagung (Karangkancana), een plaats in het bestuurlijke gebied Kuningan in de provincie West-Java
 Kaduagung (Sidangagung), een plaats in het bestuurlijke gebied Kuningan in de provincie West-Java

Zie ook 
 Kadu Agung, doorverwijspagina